Free as a Bird – album dei Supertramp del 1987
 Free as a Bird – singolo dei Beatles del 1995
 Free as a Bird – EP dei Beatles del 1995